La gendarmerie katangaise est initialement le nom de l'armée katangaise.
Ce nom sera ensuite donné aux tigres katangais.